Grünenwald ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rudolf Grünenwald (1849–1890), deutscher Genre- und Historienmaler
 Elisabeth Grünenwald (1921–2018), deutsche Kunsthistorikerin und Archivarin
 Evi Grünenwald-Reimer (* 1964), Schweizer Schachspielerin
 Jakob Grünenwald (1821–1896), schwäbischer Genremaler
 Lukas Grünenwald (1858–1937), Gymnasiallehrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Grünwald (Begriffsklärung)
 Grünewald (Begriffsklärung)
 Grunenwald